Miejscowości w Polsce:
 Łokacz Mały
 Łokacz Wielki